Эль-Мухаррак:
 Эль-Мухаррак — город в Бахрейне
 Монастырь Эль-Мухаррак — монастырь в Египте